El Gran Premio de la FIM de Motociclismo fue la decimocuarta y última prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 26 de septiembre y de 1993 en el Circuito del Jarama y sustituyó al GP de Sudáfrica, inicialmente previsto para el 3 de octubre en circuito de Kyalami.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

 http://www.motogp.com/es/Results+Statistics/1993/FIM/500cc

Fim
Competiciones de motociclismo de España
Deporte en España en 1993